Monja (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Jewgenjewitsch Monja (* 1988), russischer Eishockeyspieler
 Sergei Alexandrowitsch Monja (* 1983), russischer Basketballspieler

Siehe auch:
Milonja